Маслихат:
 Маслихат во времена Казахского ханства — высший орган законодательной власти, вооружённое собрание народных представителей.
 Маслихат в современном Казахстане — представительный орган местного самоуправления, региональный парламент.